Yitong He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yitong He (vattendrag i Kina, lat 44,75, long 125,67), Jilin, 
 Yitong He (vattendrag i Kina, lat 42,67, long 126,04), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar